Shalford – villaggio dell'Inghilterra, appartenente alla contea dell'Essex
 Shalford – villaggio dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Surrey

Pagine correlate
 Shelford